Västansjösjön kan syfta på:
Västansjösjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (23,7 ha)
Västansjösjön, Dalarna, sjö i Borlänge kommun,  (4,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn